Пётр Александрович Фролов:
 Фролов, Пётр Александрович (1828—1867) — русский писатель.
 Фролов, Пётр Александрович (1852 — не ранее 1918) — русский генерал от инфантерии, член Государственного и Военного советов Российской империи.